USK är en förkortning som kan syfta på:

 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB, som producerar statistik, prognoser och undersökningar om det mesta som handlar om Stockholm och dess invånare
 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, en organisation i Tyskland som har till uppgift att ta fram en rekommenderad åldersgräns till dator- och TV-spelande för barn
 Undersköterska, är i Sverige en benämning på en person som arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, äldreomsorg och hemvård.
 Uppsala Skridskoklubb, en ideell idrottsförening i Uppsala som bedriver en divergerad verksamhet med fokus på skridsko- och konståkning för barn, ungdomar och vuxna.
 IATA:s kod för Usinsk Airport, Ryssland
 Undervisningsskyldighet, den mängd undervisning som lärare enligt tidigare avtal var skyldiga att genomföra, oftast angiven per vecka.